Sarata – città dell'Ucraina, capoluogo dell'omonimo distretto
Sărata – comune della Romania situato nel distretto di Bacău